Ringe henviser til flere lokaliteter:

 Ringe – by på Midtfyn (i Ringe Sogn, Ringe Kommune)
 Ringe (Nørre Nærå Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Næraa Sogn, Nordfyns Kommune
 Ringe (Rutsker Sogn) – en bebyggelse i Rutsker Sogn, Bornholms Regionskommune

 Er også
 Ringe (redskabsgymnastik) – en øvelse i herrernes redskabsgymnastik

Se også 
 Ring